78-й выпуск Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам в Франции. Гонка длиной 264 километра со стартом Компьенье и финишом в Рубе на велодроме Андрэ-Петрио была проведена 13 апреля 1980 года.

Участники

Маршрут

Ход гонки 
Среди фаворитов, помимо победителя двух предыдущих изданий (1978 и 1979) Франческо Мозера, чемпиона мира Яна Раса, победителей Тура Фландрии бельгийцев Мишеля Поллентье и Роже де Вламинк также были немец Дитрих Турау, французы Бернард Ино и молодой Жильбер Дюкло-Лассаль.

Во время гонки было солнечно. За 90 километрах до финиша Дитрих Турау пошёл в атаку. Рене Биттингер, Франческо Мозер, Жильбер Дюкло-Лассаль и Роже де Вламинк переложились к нему. Вскоре Биттингер проколол колесо, Де Вламинк упал. Дюкло-Лассаль также падает на брусчаточном участке, но продолжил преследование Турау и Мозера. Примерно в 20 километрах до финиша Мозер совершает атаку. Турау не смог поддержать его темп и его догоняет и обходит Дюкло-Лассаль. Мозер добрался до велодрома в Рубе почти на две минуты раньше ближайшего преследователя. Он выиграл гонку в третий раз и сравнялся по победам с такими гонщиками как Октав Лапиз, Гастон Ребри и Рик Ван Лой.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт